Зинаида Васильевна Холмская (урождённая Крестовоздвиженская, в первом браке Тимофеева; 1866—1936) — российская актриса, антрепренёр, издатель. Гражданская жена Александра Кугеля.

В 1891 году окончила Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества; ученица В. И. Немировича-Данченко. 

Играла в театрах Брянска, Риги, Екатеринбурга, Костромы, Киева.

С 1895 года живет и работает в Санкт-Петербурге. В этом же году принята в труппу Театра Литературно-художественного общества.

В 1904—1906 годах — актриса Театра Комиссаржевской.

Эпизодически выступала в пригородных театрах Петербурга, в собственных антрепризах и других гастрольных труппах.

Наиболее известна как основательница 
петербургского театра пародий «Кривое зеркало» в 1908 году, в создании которого ей помогал второй муж Александр Кугель. 

Одна из ведущих актрис Театра «Кривое зеркало» в 1908—1918 и 1922—1931 годах.

Издавала один из крупнейших российских журналов — «Театр и искусство». 
 
Оставила мемуары о театре, часть которых была напечатана в 1937 году в журнале «Рабочий и театр», а ещё часть — в 1994 году в «Петербургском театральном журнале».

Сын — Сергей Сергеевич Томский (Тимофеев) — писатель и драматург.

Избранные роли 
В Театре Комиссаржевской 
 Катерина («Гроза») 
 Анисья («Власть тьмы») 
 Елизавета («Горькая судьбина» Писемского) 

В Театре «Кривое зеркало»
 Анна Андреевна («Ревизор» Евреинова)
 Торцевая («Судьба мужчины» Урванцова)

Литература 

 Холмская З.В.В провинции. Из воспоминаний/В книге: Русский провинциальный театр. — Л.-М., 1937.

Примечания

Ссылки 

 З. Холмская. Театр «Кривое зеркало» (Из мемуаров) // Петербургский театральный журнал. 1994. № 5.

Актрисы России
Родившиеся в 1866 году
Умершие в 1936 году
Персоналии по алфавиту